«Восход» — бывший кинотеатр в Хабаровске. Располагался в Индустриальном районе, на улице Краснореченской. Имел всего один, но очень большой кинозал на 300 мест. Первый широкоформатный кинотеатр города. Построен по «ленинградскому» типовому проекту.

История 
Строительство кинотеатра началось в 1967 году. В то время, квартал между Краснореченским шоссе и улицей Герцена застраивали жилыми домами для работников Хабаровского судостроительного завода. В новом посёлке (как и в принципе во всём Южном микрорайоне) ощущалась острая нехватка культурно-развлекательных учреждений (всего один небольшой дом культуры на весь микрорайон), тогда и было принято решение построить кинотеатр.

Точная дата открытия «Восхода» неизвестна, известен только месяц и год — август 1968 года. Кинотеатр сразу же стал излюбленным местом у жителей, а благодаря широкому экрану и тому, что в «Восходе» была установлена самая современная по тем меркам аппаратура в него ездили горожане даже из центра города.

К 2001 году кинотеатр был отремонтирован.

Закрытие 
Ближе к концу 2000-х годов, когда кинотеатры в городе стали стремительно модернизироваться и улучшаться, а новые открываться, жители южных уголков Хабаровска предпочли их. К тому же, «Восход» тогда был единственным кинотеатром на весь Индустриальный район и просто не мог сдерживать всех посетителей. В начале 2012 года в хабаровских СМИ серьёзно обсуждался вопрос закрытия кинотеатра из-за того, буквально в 500 м от него возводился торгово-развлекательный центр «Южный Парк». В июне прошло открытие находящегося в нём современного киноцентра «Атмосфера». Технически устаревший «Восход» никак не мог конкурировать с ним. 14 июня 2012 года прошёл последний киносеанс, а 16-го «Восход» закрылся, в июле 2012 года здание было выставлено на продажу за 90,5 млн рублей.
 
С 2012 по конец 2020 года в здании располагалось кафе китайской кухни "Восход"

Примечания

Ссылки 
Статья в LiveJournal